Васи́лий Жма́кин:
 Жмакин, Василий Иванович (1853—1907) — священник, писатель, историк и богослов.
 Жмакин, Василий Павлович (1898—1963) — Герой Советского Союза.